Namur kan syfta på följande :
 3374 Namur − en asteroid i huvudbältet

Personer
 Blanka av Namur(omkring 1320–1363). drottning av Sverige och Norge
 Jean Dampierre av Namur (1267–1330), greve av Namur
 Jean II av Namur (1311(?)–1335), greve av Namur

Geografi

Belgien 

 Province de Namur, provins, Vallonien, 
 Arrondissement de Namur,  Vallonien, Province de Namur, 
 Namur, stad i Vallonien, Province de Namur,

Kanada 

 Namur, Québec, kommun , Outaouais, 
 Namur Lake 174B, reservat i Alberta  
 Namur River 174A, reservat i Alberta

Marshallöarna 

 Roi-Namur, ö 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar